Guy Gardner puede referirse a:

 Guy Gardner, astronauta estadounidense.
 Guy Gardner, un personaje ficticio de DC Comics.